The Man in Motley – film del 1915 diretto da E.H. Calvert
 The Man in Motley – film del 1916 diretto da Ralph Dewsbury